Besteck steht für:
 das Essbesteck
 Servicebesteck, Werkzeuge zum Servieren
 Operationsbesteck, eine Zusammenstellung ärztlicher Werkzeuge
 Kartenbesteck, ein Hilfsmittel für die Navigation
 Besteck (Treppe), ein Maß bei eingestemmten und eingeschobenen Holztreppen

Siehe auch:
 Besteckt
 Besteckversetzung